Soutěžní ročník Serie B 2022/23 je 91. ročník druhé nejvyšší italské fotbalové ligy. Soutěž začala 12. srpna 2022 a skončí 19. května 2023. Zúčastní se jí 20 týmů; z toho se 13 kvalifikovalo z minulého ročníku, 3 ze Serie A a 4 ze třetí ligy. Nováčci ze třetí ligy jsou: SSC Bari, Modena FC 2018, FC Südtirol a Palermo FC.

Reference

Související články 
 Serie A
 Serie C

Serie B
Fotbal v Itálii v roce 2022
Fotbal v Itálii v roce 2023